Семениха — деревня в Харовском районе Вологодской области. Административный центр Ильинского сельского поселения и Ильинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 25 км. Ближайшие населённые пункты — Лавровская, Ильинская Поповка, Кузьминская.

По переписи 2002 года население — 246 человек (114 мужчин, 132 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

В деревне находиться географический центр Вологодской области

Примечания

Ссылки 
 
 Семениха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района